Chiromantis är ett släkte av groddjur. Chiromantis ingår i familjen trädgrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trädgrodor
Chiromantis